Le terme Cléricy peut se référer à:

Personnalités

Paul Cléricy (1926-2020), homme politique français.

Toponymes

Cléricy est un quartier de Rouyn-Noranda et le nom d'une ancienne municipalité de la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue au Nord-Ouest du Québec.
Rivière Cléricy, un affluent de la rivière Kinojévis, coulant dans le territoire de la ville de Rouyn-Noranda, dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec.